Алексе́й Константи́нович Заха́ров (3 марта 1948, Москва — 6 марта 2012, там же) — российский политический деятель, депутат Государственной думы (1995—1999, 2003).

Образование 
В 1966 окончил физико-математическую школу № 444 города Москвы (одновременно стал чемпионом СССР среди юношей по ручному мячу). В 1972 окончил факультет экспериментальной теоретической физики Московского инженерно-физического института (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»).

Кандидат физико-математических наук (тема диссертации: «Моделирование и распространение лазерного излучения в морских водах»).

Научная деятельность 
В 1973—1979 работал в Научно-исследовательском институте оптико-физических измерений, в 1979—1994 — в Институте океанологии Академии наук. Занимался проблемами распространения лазерного излучения в океанских водах (система связи «спутник-подводная лодка»). Неоднократно участвовал в океанских экспедициях.

Политическая деятельность 
 В 1989 как представитель своего института участвовал в выборах академика А. Д. Сахарова на Съезд народных депутатов СССР. В 1990 был избран председателем профкома института. Явился одним из создателей профсоюза работников Российской Академии Наук, был первым заместителем председателя совета профсоюза.
 В 1993 как представитель организации учёных — Клуба избирателей Академии Наук (КИАН) — участвовал в создании блока Явлинский-Болдырев-Лукин. Предложил назвать блок «Яблоко». Автор раздела «Наука» в избирательной программе блока. Баллотировался в депутаты Государственной думы первого созыва по списку «Яблока», избран не был.
 В 1994 стал руководителем аппарата комитета Государственной думы по образованию, культуре и науке. Разработчик законов «О науке…» и «О статусе наукоградов». В 1995 — руководитель аппарата фракции «Яблоко».
 В 1994—1995 — член политсовета партии «Демократическая альтернатива».
 В 1996—1999 — депутат Государственной думы второго созыва, заместитель председателя Комитета по конверсии и наукоёмким технологиям, секретарь фракции «Яблоко».
 В 1998 возбудил и выиграл в Конституционном суде дело, в результате которого Б. Н. Ельцину было запрещено выдвигаться в президенты на третий срок.
 В 1999 баллотировался в депутаты Государственной думы третьего созыва по списку «Яблока», избран не был.
 В 2000—2003 — ответственный секретарь Всероссийского демократического совещания.
 В сентябре-декабре 2003— депутат Государственной думы третьего созыва (получил мандат после смерти депутата Ю. П. Щекочихина).
 В 2003 баллотировался в депутаты Государственной думы четвёртого созыва по списку «Яблока», избран не был.
 С 2004 находился в оппозиции к лидеру партии «Яблоко» Г. А. Явлинскому, обвинял его в авторитарных методах руководства партией. В 2005 вышел из партии «Яблоко» и вступил в Республиканскую партию России, стал членом её политсовета. Исполнительный директор фонда «Демократическая альтернатива».

Ссылки 
 Биография

Физики России
Физики СССР
Выпускники МИФИ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Члены ПАРНАС